Gustav Binz ist der Name folgender Personen:
* Gustav Binz (Politiker) (1849–1937), deutscher Politiker (NLP)
 Gustav Binz (Philologe) (1865–1951), Schweizer Philologe und Bibliothekar